P74 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 74, een handschrift op papyrus van het Nieuwe Testament